Прибо́р — комплект, набір предметів для певного використання (письмовий прибор, столовий прибор тощо):
 Письмовий прибор
 Столовий прибор.
 Прибор — встановленого кольору суконне і металеве (золото або срібло) оздоблення форменого одягу.
 Прибо́ри — розмовне слово, що означає «приготування до чого-небудь», а також «речі, потрібні для цього», наприклад «класти з прибором» — «забити» на щось чи когось (сленг).
 Прибо́ри — діалектна назва вбрання, наряду.

Топонім 

При́бор () — назва низки населених пунктів у Білорусі, пов'язана з розташуванням біля лісу, «при бору».
 Прибор — село в Буда-Кошельовському районі Гомельської області.
 Прибор — село в Гомельському районі Гомельської області.
 Прибор — село в Бєлиницькому районі Могильовської області.
 Прибор — село в Биховському районі Могильовської області.
  — село в Кіровському районі Могильовської області.

Примітки